Der Begriff Dominanzstruktur beschreibt in der Ökologie die strukturellen Vorteile einer Art oder Gattung gegenüber einer oder mehrerer konkurrierenden Arten. Der Begriff bezieht sich auf die strukturellen Faktoren, die zum Vorherrschen einer Art in einer Lebensgemeinschaft bezüglich ihrer dreidimensionalen Raumausnutzung bzw. -ausfüllung führen.

Einzelnachweise 

Theoretische Ökologie
Biogeographie